BTC-oliepijpleiding, zie Bakoe-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding

Economie:
Bitcoin, een cryptovaluta.
Business-to-consumer, een benaming voor handel tussen een bedrijf en een consument.

Organisaties:
Boekelose Tennis Club
Bao Tian Corporation of Baotian, een scootermerk.
Bányász Torna Club, zie Salgótarján BTC, een Hongaarse voetbalclub.
Bandung Trade Center, een winkelcentrum in het Indonesische Bandung.
Belgische Technische Coöperatie, de vroegere naam van Enabel, het Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking.
Baltimore Transit Co., een bedrijf dat openbaar vervoer organiseerde in Baltimore in de VS.
Boedapest Torna Club, een Hongaarse turn- en voetbalclub.